Czarnówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Czarnówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Czarnówka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie